Formuła 2 – klasa wyścigowa samochodów jednomiejscowych o otwartym nadwoziu; oficjalnie istniejąca w latach 1948-1984. 30 maja 2009 została wskrzeszona
 Mitsubishi F-2 – japoński myśliwiec powstały przy znaczącym udziale technologii amerykańskich produkowany od 2002 roku
 Działko F2 – francuskie działko kal. 20 mm
 F2 - fluor cząsteczkowy